Het WTA-tennistoernooi van San José (officieel Silicon Valley Classic) van 2022 vond plaats van 1 tot en met 7 augustus 2022 in de Amerikaanse stad San José. Het was de 50e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Danielle Collins uit de Verenigde Staten was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Griekse Maria Sakkari kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor haar openings­partij in de tweede ronde.

Het zevende reekshoofd, Darja Kasatkina, won het toer­nooi. In de eindstrijd ver­sloeg zij de ongeplaatste Amerikaanse Shelby Rogers in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Kasatkina wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Stanford/San José op haar naam te schrij­ven, na een verloren finale in 2021. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 116.340 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Darija Jurak en Andreja Klepač hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Veronika Koedermetova en Zhang Shuai, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste Chinese duo Xu Yifan en Yang Zhaoxuan won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Shuko Aoyama en Chan Hao-ching in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Xu Yifan had daar­naast elf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Yang Zhaoxuan vijf.

De Nederlandse Demi Schuurs speelde samen met Desirae Krawczyk uit de Verenigde Staten, met wie zij het derde reekshoofd vormde – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

San Jose 2022
San Jose